Viola tricolor steht für:

 Wildes Stiefmütterchen, wissenschaftlicher Name
 Viola Tricolor (Storm), eine Novelle von Theodor Storm